Baranów Sandomierski – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie tarnobrzeskim
 Baranów Sandomierski – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie tarnobrzeskim
 Baranów Sandomierski – przystanek kolejowy w Skopaniu, w gminie Baranów Sandomierski, w powiecie tarnobrzeskim, w województwie podkarpackim

Zobacz też 
 Dekanat Baranów Sandomierski
 Baranów Sandomierski (gromada)